Francis Tresham kan syfta på:

* Francis Tresham (1567–1605), engelsk konspiratör 
 Francis Tresham (född 1936), engelsk spelkonstruktör